«Perfect Strangers» puede referirse a:

Cine y televisión 
Películas
 Perfect Strangers (1945), película protagonizada por Robert Donat y Deborah Kerr.
 Perfect Strangers (1950), película protagonizada por Ginger Rogers.
 Perfect Strangers (1984), película protagonizada por Anne Carlisle y Brad Rijn.
 Perfect Strangers (2003), película protagonizada por Sam Neill.
 Perfect Strangers (2004), película protagonizada por Rob Lowe y Anna Friel.
Series de televisión
 Perfect Strangers (1986-1993), serie de televisión de Estados Unidos.
 Perfect Strangers (2001), serie de televisión de Reino Unido.

Música 
 Perfect Strangers (1984), álbum de Deep Purple.
 Perfect Strangers (1984), canción de Deep Purple.
 Perfect Strangers (1988), canción de Anne Murray.
 Perfect Strangers (2006), canción de INXS.
 Perfect Strangers (2016), canción del DJ británico Jonas Blue con JP Cooper.